

Televisione 
 Premiatissima – varietà televisivo in onda su Canale 5 dal 1982 al 1986

Musica 
 Premiatissima – album di Fiorella Mannoia del 1985
 Premiatissime/Io come donna – album di Orietta Berti del 1999
 Premiatissima Dance – album compilation del 1995